Örn steht für:
 Örn (Vorname), ein isländischer und schwedischer Vorname

Personen:
 Mikael Örn (* 1961), schwedischer Schwimmer
 Stefan Örn (* 1975), schwedischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Ørn